Дейопея (мифология), Деиопея — нимфа, которую в первой песне «Энеиды» Юнона обещает отдать в жены Эолу.
 (184) Дейопея — астероид